De plaats Naarden, onderdeel van de voormalige gemeente Gooise Meren,  heeft 85 gemeentelijke monumenten; hieronder een overzicht.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Gooise Meren voor andere plaatsen in de gemeente.
 lijst van rijksmonumenten in Naarden.

Bouwwerk in Gooise Meren
Naarden